Ókori személyek
 Rufus (1. század - 2. század) ókori római író
 Rufus (2. század) ókori görög filozófus és szónok.
Kitalált személyek
 Rufus szereplő a Kim Possible sorozatban
 Rufus a Street Fighter videójáték szereplője
Álnév
 Rufus, Jacques Narcy francia színész álneve (*1942)
Művészet
 Rufus (2016) amerikai-kanadai film
 Rufus amerikai funkegyüttes
 Rufus a Rufus együttes 1973-as albuma
Földrajz
 Rufus az ausztráliai Viktória-tó lefolyása
 Rufus település Oregon állam Sherman megyéjében